Шурдумов — черкесская фамилия. Известные носители:
 Шурдумов, Олег Кучукович (род. 1947) — российский предприниматель и политик.
 Шурдумов, Талиб Умарович (род. 1920) — советский хозяйственный и политический деятель.
 Шурдумов, Газали Касботович (1934—2019) — советский и российский химик, д.х.н., профессор Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова.

Примечания